ТНП-1 «Акцент» — переносной тепловизионный прибор для наблюдения за полем боя.
 ТНП-1 — наблюдательный прибор предназначенный для использования на бронетехнике, работающей в зоне повышенной радиации.

Примечания